Geografia:
Vila-seca, també conegut com a Vila-seca de Solcina, municipi de la comarca del Tarragonès, anomenat Vila-seca i Salou fins al 1994.
Vila-seca, barri de Palafrugell, al Baix Empordà.
Vila-seca, entitat de població del municipi de Sant Vicenç de Torelló, a Osona.

Vegeu també 
 Vilaseca